Vanth – postać w mitologii etruskiej
 Vanth – księżyc planetoidy (90482) Orkus